Maurice Smith (atleet) : een Jamaicaans atleet
 Maurice Smith (kickbokser)